{{Infobox - tenisový turnaj
 | název = Proton Malaysian Open 
 | rok = 2010 
 | datum=27. září - 3. října 2010
| ročník=2.
| místo=Kuala Lumpur
| povrch=Tvrdý
| rozpočet=947,750 $
| web=Oficiální web
| champms= Michail Južnyj
| champmd= František Čermák /  Michal Mertiňák
}}

Tenisový turnaj ATP Proton Malaysian Open 2010 se konal ve dnech 27. září – 3. října v hlavním městě Malajsie Kuala Lumpur v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 947 750 USD.

 Dvouhra 
 Nasazení hráčů 
Nejvýše čtyři nasazení měli v 1. kole volný los.
  Robin Söderling (čtvrtfinále)
  Nikolaj Davyděnko (2. kolo)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Michail Južnyj (vítěz)
  David Ferrer (senifináke)
  Marcos Baghdatis  (čtvrtfinále)
  Serhij Stachovskyj (2. kolo)
  Andrej Golubjov (finále)

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=170

| RD1-seed1=8
| RD1-team1= Andrej Golubjov
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= David Ferrer
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=64
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Michail Južnyj
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4=Q
| RD1-team4= Igor Andrejev
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=0
| RD1-score4-3=2

| RD2-seed1=8
| RD2-team1= Andrej Golubjov
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3=63
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Michail Južnyj
| RD2-score2-1=67
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3='''7
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení 
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finále)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (vítězové)'  Marcelo Melo /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2010
Proton Malaysian Open